Пачэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пачэ, Жозэф (род. 1959) — итальянский, художник, скульптор и философ.
 Пачэ, Рубен (род. 1974) — мальтийский композитор. См. также 
 PACE